McArthur steht für
 McArthur (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort

McArthur ist der Name folgender 

Orte:
 McArthur (Arkansas)
 McArthur (Shasta County, Kalifornien)
 McArthur (Modoc County, Kalifornien)
 McArthur (North Dakota), im Pembina County
 McArthur (Ohio)

geografischer Objekte:
 McArthur River, mehrere Flüsse und Minen
 Mount McArthur, Berg auf der Alexander-I.-Insel in der Antarktis
 McArthur-Gletscher, Gletscher im Palmerland, Antarktika

Schiffe:
 McArthur (Schiff, 1985), US-amerikanisches Forschungsschiff
 McArthur (Schiff, 1965), US-amerikanisches Forschungsschiff
 McArthur (Schiff, 1874), US-amerikanisches Vermessungsschiff

Siehe auch:
 Arthur (Begriffsklärung)
 MacArthur (Macarthur)